Варрониан — отец римского императора Иовиана, комит доместиков.

 Варрониан — сын римского императора Иовиана, консул 364 года.